Die German Football League 2022 war die 43. Saison der German Football League (GFL), der höchsten Spielklasse des American Football in Deutschland.

Der Start der Saison war am 21. Mai, das Finale, der German Bowl XLIII fand am 8. Oktober statt.

Namenssponsor der Liga war zunächst wie im Vorjahr die Getränkemarke SharkWater, bevor diese sich zum 30. Juni zurückzog. Als neuer Sponsor wurde im Juli der Sportbekleidungshersteller Erima vorgestellt.

Die Schwäbisch Hall Unicorns sicherten sich zum elften Mal in Folge die Südmeisterschaft. In der Gruppe Nord setzten sich zum ersten Mal die Potsdam Royals durch. Beide Teams konnten alle ihre Spiele der regulären Saison gewinnen und setzten sich auch in ihren Viertel- und Halbfinalpartien durch. So standen sich im German Bowl zwei Mannschaften mit einer 12:0-Bilanz gegenüber. Mit einem 44:27-Sieg sicherten sich die Unicorns ihren fünften deutschen Meistertitel.

Modus 
Der Spielmodus war gegenüber der noch deutlich von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägten Vorsaison unverändert, jedoch hatten diesmal beide Staffeln wieder „Sollstärke“, da es im Norden keinen Absteiger, dafür aber gleich zwei Aufsteiger gab. Im Vergleich zu den Saisons bis 2019 hatte daher jedes Team vier Spiele weniger in der regular season.

Die 16 Teams treten in zwei Gruppen, Nord und Süd, an. Diese beiden Gruppen sind jeweils in zwei Staffeln mit je vier Teams unterteilt. Die Staffeln spielen ein doppeltes Rundenturnier mit Heim- und Auswärtsspielen aus. Zusätzlich spielt jedes Team jeweils ein Spiel gegen jedes Team der jeweils anderen Staffel aus der eigenen Gruppe, hierbei werden jeweils zwei Spiele zuhause bestritten. Auf diese Weise tritt jedes Team fünfmal auswärts und fünfmal im Heimstadion an.

Nach Abschluss dieser Runde werden für beide Gruppen Abschlusstabellen aller acht Teams erstellt. Die jeweils besten vier Teams der Abschlusstabellen qualifizieren sich für die Play-offs, das jeweils letztplatzierte Team spielt in einer Relegationsrunde gegen den Abstieg.

Teams 

In der Gruppe Nord nehmen die folgenden Teams am Ligabetrieb teil:
 Staffel 1
 Cologne Crocodiles
 Düsseldorf Panther (Aufsteiger aus der GFL2 Nord)
 Kiel Baltic Hurricanes
 New Yorker Lions
 Staffel 2
 Berlin Adler (Aufsteiger aus der GFL2 Nord)
 Berlin Rebels
 Dresden Monarchs (Meister der GFL Nord 2021 und Sieger des German Bowl XLII)
 Potsdam Royals

In der Gruppe Süd nehmen die folgenden Teams am Ligabetrieb teil:
 Staffel 1
 Allgäu Comets
 Ravensburg Razorbacks
 Schwäbisch Hall Unicorns (Meister der GFL Süd 2021)
 Straubing Spiders (Aufsteiger aus der GFL2 Süd)
 Staffel 2
 Frankfurt Universe
 Marburg Mercenaries
 Munich Cowboys
 Saarland Hurricanes

Saisonverlauf

Gruppe Nord

Spiele Nord 

Quelle: GFL-Spielplan auf gfl.info

Abschlusstabelle Nord 

Erläuterungen: Qualifikation für die Play-offs Relegation
Quelle: GFL-Spielplan auf gfl.info

Gruppe Süd

Spiele Süd 

Quelle: GFL-Spielplan auf gfl.info

Abschlusstabelle Süd 

Erläuterungen: Qualifikation für die Play-offs Relegation
Quelle: GFL-Spielplan auf gfl.info

Relegation

Nord 
Die Düsseldorf Panther verlieren die Relegation mit 20:21 gegen die Paderborn Dolphins und steigen damit in die GFL2 Nord ab. Die Dolphins steigen dementsprechend in die GFL Nord auf.

Süd 
Die Frankfurt Universe erklärten den Verzicht auf die Abstiegsrelegation gegen den Meister der GFL2 Süd, die Ingolstadt Dukes.

Play-offs

Turnierbaum

Viertelfinale 
Wie in den vorangegangenen vier Ausgaben der Play-offs um den German Bowl gestaltete sich das Viertelfinale bezüglich der beiden Gruppen ausgeglichen.  Aus dem Süden und dem Norden konnten sich jeweils zwei Teams für die nächste Runde qualifizieren.  Während sich jedoch in den Jahren zuvor stets die Heimteams durchgesetzt hatten, konnte in diesem Jahr jeweils der Gruppendritte beim Zweiten der anderen Gruppe einen knappen Auswärtssieg einfahren.  Die beiden Hauptrundensieger dagegen zogen souverän ins Halbfinale ein. Insbesondere der Sieg des Süddritten über den Nordzweiten – die finanziell gut ausgestatteten Rekordmeister aus Braunschweig – war dabei durchaus überraschend und ein Novum seit Einführung des gegenwärtigen Playoff-Modus.

Halbfinale

German Bowl

Statistik

Erfolgreichste Scorer, reguläre Saison 

Stand: 28. AugustQuelle: Erima German Football League auf stats.gfl.info

Weblinks 
 Offizielle GFL-Homepage

Einzelnachweise